Första omgången av Copa Libertadores 1966 spelades från den 30 januari till den 24 mars 1966. 16 lag deltog i omgången och var uppdelade i tre grupper.

Resultat 
 Grupp 1 

 Grupp 2 

Omspel
Guaraní och Olimpia slutade på samma poäng i tabellen. Ett omspel mellan lagen fick avgöra vem som skulle kvalificera sig till andra omgången.

 Grupp 3

Källor

Copa Libertadores 1966